Papierz ist der Name von:
 Bogdan Papierz (* 1968), polnischer Skispringer
 Andrzej Papierz (* 1966), polnischer Journalist
 Bartek Papierz (* 1975), polnischer Gitarrist